Semmerzake (plaats), een deelgemeente van de Belgische gemeente Gavere
 Semmerzake (helling), een helling in dezelfde deelgemeente